La Pietra ima više značenja:
 La Pietra, Bolzano
 La Pietra, Torino
 La Pietra, Venezia